Porte chiuse (She Was a Lady) – film del 1934 diretto da Hamilton MacFadden
 Porte chiuse – film del 1945 diretto da Carlo Borghesio e Fernando Cerchio

Pagine correlate
A porte chiuse